Ayala puede hacer referencia a:
 Ayala, un apellido vasco.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:
 Ayala, municipio de la provincia de Álava (España).
 Ayala, despoblado que actualmente forma parte del municipio de Alegría de Álava, en Álava (España).
 Ayala, municipio del estado de Morelos (México).
 Ayala de Zamboanga, barrio de la ciudad de Zamboanga (Filipinas).
 Ciudad Ayala, localidad que forma parte del municipio de Ayala, Morelos (México). 
 Cuadrilla de Ayala, comarca de la provincia de Álava, País Vasco (España).
 Plan de Ayala, localidad del municipio de Mexicali, Baja California (México).

Además, puede hacer referencia a:
 Los Ayala, bando enfrentado a los Calleja durante la Baja Edad Media en la ciudad de Vitoria (España).
 Plan de Ayala, una proclama mexicana de Emiliano Zapata.